Toponímia:
 Bellver (Bertí), paratge a la dreta del Sot de les Taules al terme municipal de Sant Quirze Safaja, a la comarca del Moianès 
 Bellver (Vilobí del Penedès) o Bellver del Penedès, nucli de població del municipi de Vilobí del Penedès, a l'Alt Penedès
 Bellver de Cerdanya, municipi de la Baixa Cerdanya
 Bellver de Cinca, municipi del Baix Cinca, a l'Aragó
 Bellver d'Ossó o Bellver de Sió, nucli de població del municipi d'Ossó de Sió, a l'Urgell
 Puig de Bellver, muntanya del municipi de Sant Celoni, al Vallès Oriental
 Turó de Bellver, muntanya de la Serralada Transversal, al municipi de Collsuspina (Moianès)
 Edificis:
 Bellver (Collsuspina), edificació del municipi de Collsuspina (Moianès) 
 Bellver (Santa Coloma de Farners), antiga capella de la vila de Santa Coloma de Farners (la Selva) 
 Bellver (Viladasens), mas fortificat al terme de Viladasens (Gironès)
 Can Bellver, masia del municipi de Tagamanent (Vallès Oriental) 
 Castell de Bellver, castell gòtic del sud-oest de Palma, a Mallorca
 Molí de Bellver, antic molí de Bellver de Cerdanya (Baixa Cerdanya) 
 Biografies:
 Antoni Bellver i Torlà (Castelló de la Plana, 1962), analista de tecnologia educativa a la Universitat Jaume I 
 Blai Bellver i Tomàs (Xàtiva, 1818- Xàtiva, 1884), tipògraf i escriptor satíric valencià
 Carles Bellver i Torlà (Castelló de la Plana, 1967), analista de tecnologia educativa a la Universitat Jaume I de Castelló i escriptor

 Francesc Bellver (Segle XVIII), escultor
 Jorge Bellver Casaña (Alfara del Patriarca, 1965), polític valencià, militant del Partit Popular i Síndic-portaveu del Grup Parlamentari Popular a les Corts Valencianes (2012 -15) 
 José Bellver Gamón (Rafelbunyol, 1978), pilotari professional, punter d'Escala i corda 
 Josep Bellver (pianista) (València, 1869 - 1945), pianista i pedagog musical valencià
 Josep Bellver i Balaguer (1630-1732), general de l'exèrcit català durant la Guerra de Successió Espanyola
 Manuel Bellver i Bayo (1956), artista plàstic i escriptor
 Mariano Bellver y Collazos (Madrid, 1817 - 1876), escultor espanyol pertanyent a una dinastia d'escultors d'origen valencià
 Mateu Bellver Bartolí (Reus 1792 - 1864), escultor català, artesà de la fusta i ebenista

 Sergi Bellver (Barcelona, 1971), escriptor i crític literari català que escriu principalment en castellà. El seu primer recull
 Miscel·lània:
 Societat Bellver
 Vescomtat de Bellver, títol nobiliari creat el 1879 pel rei Alfons XII, a favor d'Antonio d'Alòs i López de Haro